Ampasimanolotra är en ort i Madagaskar.   Den ligger i regionen Atsinananaregionen, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Antananarivo. Ampasimanolotra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ampasimanolotra är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Ampasimanolotra.  Ampasimanolotra är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Ampasimanolotra är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Atsinanana